Chécy peut être pris comme un homonyme de .

 Chécy est le nom d'une commune française du Loiret.
 Le Chécy est le nom d'un fromage de l'Orléanais

Voir aussi
 Canton de Chécy
 Église Saint-Pierre (Chécy)
 Chécy Belles Rives